Wetzell bezeichnet:
 den historischen Namen von Wetzel (Michigan), einer Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Wetzell ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Wetzell (1890–1973), deutscher Industriemanager und Industrieller
 Georg Wetzell (1869–1947), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie und Chef des Truppenamtes (1926–1927)
 Georg Wilhelm von Wetzell (1815–1890), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Richard Wetzell (Richard F. Wetzell), deutsch-amerikanischer Historiker und Autor eines Buches über die Geschichte der deutschen Kriminologie von 1880 bis 1945
 Stig Wetzell (* 1945), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Wetzel